Allotropic / Metamorphic — Genesis of Dimorphism — третий студийный альбом финской метал-группы …and Oceans.

Список композиций

Участники записи 
 Kena Strömsholm (aka K-2T4-S, Killstar, Kenny) — вокал
 Timo Kontio (aka T, Tripster, Neptune) — гитара
 Teemu Saari (aka de Monde, 7Even II) — гитара
 Mika Aalto (aka Q, Atomica, Gaunt) — бас-гитара
 Antti Pasala (aka Plasmaar, Anzhaar, Anti) — клавишные
 Jani Martikkala (aka Martex, Cauldron, Grief, Mr. Plaster) — ударные

Информация 
 Музыка и лирика: …and Oceans
 Студия: «Abyss-b» ()
 Звукоинженер: Tommy Tägtgren
 Мастеринг: Ulf Horbelt в студии «DMS» (Марль, )
 Дизайнер альбома: Niklas Sundin (Dark Tranquillity)
 Фотограф: Pekka Mäkynen

Примечания

Ссылки 
 Альбом на Mazzar Records

Альбомы Century Media Records
Альбомы Festerday